The Arrival (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1996
The Arrival (The Twilight Zone), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie The Twilight Zone